De DFB-Pokal 1986–1987 was de 44ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 28 augustus 1986 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 20 juni 1987 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Peter Gabor. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 7 maart
| RD1-team01 = SV Darmstadt 98
| RD1-score01 = 0
| RD1-team02 = '''Hamburger SV
| RD1-score02 = 1

| RD1-header02 = 7 maart
| RD1-team03 =

Zie ook
Bundesliga 1986/87
2. Bundesliga 1986/87
Finale DFB-Pokal 1987

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1986/87